

Plaatsen in de V.S.
Hardy (Arkansas), city
Hardy (Iowa), city
Hardy (Nebraska), village

Personen
Alfred Hardy (1900-1965), Belgisch architect
Edward Thomas Hardy (1977), Engels acteur
Françoise Hardy (1944), Franse zangeres
Godfrey Harold Hardy, Brits wiskundige 
Marc Hardy (1952), Belgisch stripauteur
Maxime Hardy (1987), Belgisch politicus
Oliver Hardy (1892-1957), Amerikaans acteur
Pierre Hardy (1962), Belgisch politicus
Thomas Hardy (1840-1928), Brits schrijver
Robert Hardy (1925-2017), Brits acteur
Robert Hardy (1980), Brits basgitarist
Thomas Hardy (marineofficier) (1769-1839), Brits marineofficier
Thomas Hardy (rugbyspeler) (20e eeuw), Engels rugbyspeler

Andere
Wet van Hardy-Weinberg